Пролетарское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кореновского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Пролетарский сельский округ.

Административный центр — хутор Бабиче-Кореновский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района
 Официальный портал администрации Кореновского района
 Карта-схема границ муниципального образования Кореновский район, городского и сельских поселений

Сельские поселения Кореновского района Краснодарского края